Тракслер — фамилия. Известные носители:

 Тракслер, Ганс (род. 1929) — немецкий художник-карикатурист, иллюстратор, автор детской литературы.
  (1866—1936) — чешский шахматист и шахматный композитор.
 Тракслер, Моррис (род. 1984) — швейцарский хоккеист.